East Cleveland ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Cleveland (Ohio)
 East Cleveland (Tennessee)

im NRHP gelistete Objekte:
 East Cleveland District 9 School, in Cleveland Heights, Ohio, ID-Nr. 79001806